Cetomimiformes är en ordning av fiskar. Cetomimiformes ingår i klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Cetomimiformes 33 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cetomimiformes